Saint Joseph o St. Joseph (en inglés) y Saint-Joseph (en francés), formas cuyo significado es San José, son términos que pueden hacer referencia a:

Divisiones administrativas

en Barbados 
 Saint Joseph, parroquia de Barbados.

en Canadá 
 Lac-Saint-Joseph, localidad con estatus de ciudad en la provincia de Quebec.
 Saint-Joseph-de-Beauce, ciudad de la provincia de Quebec.
 Saint-Joseph-de-Sorel, localidad con estatus de ciudad en la provincia de Quebec.
 Saint-Joseph-du-Lac, municipio de la provincia de Quebec.

en Dominica 
 Saint Joseph, parroquia de Dominica.
 Saint Joseph, localidad de Dominica.

en Estados Unidos 
 St. Joseph, localidad en el estado de Illinois.
 St. Joseph, localidad en el estado de Míchigan.
 St. Joseph, localidad en el estado de Misuri.
 St. Joseph, pueblo de la Parroquia de Tensas del estado de Luisiana.

en Francia 
 Saint-Joseph, comuna situada en Loira.
 Saint-Joseph, comuna situada en Mancha.
 Saint-Joseph, comuna situada en Martinica.
 Saint-Joseph, comuna situada en Reunión.
 Saint-Joseph-de-Rivière, comuna situada en Isère.
 Saint-Joseph-des-Bancs, comuna situada en Ardèche.

Deportes 
 Msida Saint-Joseph FC, equipo de fútbol de Malta.
 St. Joseph's Football Club equipo de fútbol de Gibraltar.
 Saint Joseph's Hawks, equipos deportivos de la Universidad de San José, Pensilvania.
 Saint Joseph Warriors, equipo de fútbol de Liberia.

Geografía 
 Saint-Joseph, Isla del archipiélago de las Islas de la Salvación, situado en Guayana Francesa.

Otros 
 Condado de Saint Joseph, .